Mirkin ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Mirkin-Getzewitsch (1892–1955), russisch-französischer Rechtswissenschaftler
 Chad A. Mirkin (* 1963), US-amerikanischer Chemiker
 David Mirkin (* 1955), US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor